Das Wort Araukaner bezeichnet:

 ein indigenes Volk Südamerikas, siehe Mapuche
 eine Hühnerrasse, siehe Araucana